Černá bezeichnet:

 Černá, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Černá u Bohdanče, Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 Černá v Pošumaví, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien
 Černá (Kraslice), Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov, Tschechien
 Černá, Ortsteil von Lomnice nad Popelkou, Okres Semily, Tschechien
 Černá za Bory, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice, Tschechien

 Malá Černá, Ortsteil von Salačova Lhota, Okres Pelhřimov, Tschechien
 Velká Černá, Ortsteil von Salačova Lhota, Okres Pelhřimov, Tschechien

 das heutige Červenka (deutsch Schwarzbach) im Okres Olomouc, Tschechien

 einen Nebenfluss der Maltsch, siehe Schwarzau (Maltsch)

Černá ist der Familienname folgender Personen:
 Hana Černá (* 1974), tschechische Schwimmerin 
 Kristýna Černá (* 1993), tschechische Biathletin
 Lucie Černá (* 1994), tschechische Badmintonspielerin
 Věra Černá (1938–2008), tschechoslowakische Kunstturnerin 

Siehe auch:

 Cerna